Карповщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Карповщина — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Карповщина — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Карповщина — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Карповщина — деревня в Осташковском районе Тверской области.